Wimbledon Championships 1881 var den femte udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 2. – 13. juli 1881.

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 49 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester spillede mod vinderen af All Comers-turneringen, hvori de resterende 48 spillere spillede om retten til at møde mesteren i udfordringsrunden, hvor All Comers-vinderen William Renshaw besejrede den forsvarende mester John Hartley med 6-0, 6-1, 6-1 og dermed sikrede sig sin første af syv Wimbledon-titler i herresingle.

Resultater 

Turneringen var en herresingleturnering og havde deltagelse af 49 spillere, og alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, hvor den første spiller, der vandt seks partier i et sæt, vandt sættet, undtagen i All Comers-finalen, hvor sættene skulle vindes med mindst to overskydende partier.

De 48 spillere spillede i All Comers-turneringen om retten til at udfordre den forsvarende mester, John Hartley, i "udfordringsrunden".

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" spillede vinderen af All Comers-finalen, William Renshaw, mod den forsvarende mester, John Hartley, om mesterskabet i herresingle.

All comers-turneringen

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1881 
 Scoreshelf.com - Wimbledon 1881 

1881
Tennis i 1881